

Geografia

Francia 
 Birr – antico nome tedesco di Buc, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Irlanda 
 Birr – località nella contea di Offaly (Leinster)
 Castello di Birr – maniero situato a Birr

Svizzera 
 Birr – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Numismatica 
 Birr etiope – valuta monetaria dell'Etiopia

Persone 
 Jim Birr (1916-2006) – cestista statunitense

Pagine correlate 
 BIR – pagina di disambiguazione